Breitenfeld ist Ortsname

in Deutschland:
 Breitenfeld (Gardelegen), Ortsteil der Stadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Breitenfeld (Gumtow), bewohnter Gemeindeteil im Ortsteil Schönebeck der Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Breitenfeld (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breitenfeld (Leipzig), Ortsteil von Leipzig in Sachsen
 Breitenfeld (Markneukirchen), Ortsteil von Markneukirchen im Vogtland in Sachsen
 Breitenfeld (Waldshut-Tiengen), Stadtteil der Stadt Waldshut-Tiengen im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg
 Breitenfeld (Neuhausen ob Eck), Weiler der Gemeinde Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg
 Breitenfeld (Straubing), Weiler in der Kreisfreien Stadt Straubing in Bayern
 Breitenfeld, Ort in Schleswig-Holstein

in Österreich:
 Breitenfeld am Tannenriegel, ehemalige Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Breitenfeld an der Rittschein, ehemalige Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Breitenfeld (Gemeinde Göpfritz), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Breitenfeld (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Breitenfeld (Wien), Bezirksteil im 8. Wiener Gemeindebezirk Josefstadt

in früheren preußischen Provinzen:
 Breitenfeld in der Provinz Posen, rund 200 Einwohner um 1900. Heute Przyborówko in der Woiwodschaft Großpolen im Kreis Gniezno

in Tschechien
 Široké Pole (Breitenfeld), Ortsteil von Nový Jimramov, Okres Žďár nad Sázavou

Breitenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Fidel von Baur-Breitenfeld (1805–1882), württembergischer Offizier und Kriegsminister
 Horst Breitenfeld (1924–2010), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Paul Emil Breitenfeld (1924–1977), US-amerikanischer Cool-Jazz-Saxophonist, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Paul Desmond
 Richard Breitenfeld (1869–1942), deutsch-österreichischer Opernsänger

Breitenfeld bezeichnet ferner:
 Breitenfeld (Unternehmen), österreichisches Unternehmen, Erzeuger von Edelstahl

Siehe auch:
 Schlacht bei Breitenfeld
 Breitefeld
 Breitenfelde (Begriffsklärung)
 Breitfeld